Ли́бшер () — чешская и немецкая фамилия.

 Карел Либшер (1851—1906) — чешский художник. Брат художника Адольфа Либшера.
 Либшер, Адольф (1857—1919) — чешский художник. Брат художника Карела Либшера.
 Либшер, Георг (род. 1853—1896) — немецкий агроном.
 Дирк-Эккерхард Либшер (Dierck-Ekkehard Liebscher; род. 1940) — немецкий физик.
 Либшер, Клаус (род. 1939) — австрийский юрист.
 Либшер, Мартин (род. 1964) — немецкий фотограф и художник.
 Либшер, Сильвия — немецкая скелетонистка.
 Либшер, Том (род. 1993) — немецкий спортсмен каноист.
 Либшер, Ханс-Юрген (род. 1936) — немецкий гидролог.
 Ханц Либшер — немецкий философ.

 Бенц, Мелитта (1873—1950) — урождённая Либшер, изобретательница фильтра для кофе.